За́бороль () — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722881801. Население по переписи 2001 года составляет 1346 человек. Почтовый индекс — 45623. Телефонный код — 332. Занимает площадь 3,83 км².

Адрес местного совета 
45623, Волынская область, Луцкий район, с.Забороль, ул.Владимирская, 34

Ссылки 
 Забороль на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Луцкого района